Анна Владимировна Ремизова-Васильева (псевдоним Мисс) (между 1880 и 1890, Санкт-Петербург – 1928, место смерти неизвестно) – русская художница, график.

Семья 
Родители: отец - Владимир Сергеевич Ремизов-Васильев (1847-1908), был известным актёром Императорских театров, мать - Ксения Яковлевна. Брат - Николай Ремизов-Васильев (1887—1975) — график, театральный художник.

Творческий путь 
Ремизова-Васильева работала в издании «Сатирикон», которое выходило раз в неделю в период с 1908 по 1914 годы. Свои картины и рисунки подписывала псевдонимом Мисс. 

Значительное влияние на ее творчество оказали Константин Сомов и английский график Обри Бердслей. Её работы публиковали на страницах «Нового Сатирикона» и «Солнца России». Входила в общество «Мир искусства». 

Родоначальником т. н. будуарного направления графики, жанра, в котором работала художница, является английский иллюстратор Обри Бердслей. В творчестве Ремизовой-Васильевой прослеживается влияние «Галантного века». В её рисунках передан шарм той эпохи, а облик действующих персонажей передан с изображается с оттенками ироничной ностальгии по XVIII веку. Чувственность образов – отличительная черта творчества Ремизовой.

Особенно эта линия заметна в альбоме Ремизовой-Васильевой «Купидоновы проказы», в котором содержатся цветные и чёрно-белые иллюстрации и подписи к ним (стихотворения, афоризмы). На изображениях можно увидеть галантные сцены в будуарах и саду. Работы выполнены в жанре символической графики, для них характерны детальная прорисовка, обилие мелких элементов в стиле XVIII века. 

После Октябрьской революции о Ремизовой-Васильевой в открытых источниках никаких упоминаний уже не встречается. По непроверенным данным, последние годы художница прожила в Херсоне.

Публикации 
 [Ремизова-Васильева, А.] Альбом Мисс. Купидоновы проказы. Les Avantures galantes. СПб.: Изд. М.Г. Корнфельда, 1913. [80] с., ил. 25,5 х 25 см.

Адрес в Санкт-Петербурге 
 1917 г. - М. Ивановская, д.2

Ссылки 
 Рыбалка Лариса Павловна «Мисс» и ее «Купидоновы проказы»
 raruss.ru
 The Premier Site for Russian Culture
 Художественная открытка. Мария Чапкина. «Галарт», 1993 - Всего страниц: 303

Родившиеся в 1890 году
Родившиеся в Санкт-Петербурге
Художники по алфавиту
Художницы Российской империи
Персоналии по алфавиту